José de Sousa Breves (Ilha Terceira, Ilha Terceira 02 de Fevereiro de 1752. — 8 de janeiro de 1845) foi um político e militar luso-brasileiro.

Biografia 
Afazendou-se no distrito de Piraí, na fazenda Mangalarga, de propriedade de seus genitores, tendo numerosa prole. Ingressou na política da região, tornando-se influente, pelas suas avultadas posses e grande atividade, atingindo o seu prestígio toda vizinhança, até Resende. Era Pai do Comendador Joaquim de Sousa Breves.e do também Comendador José de Souza Breves dono da fazenda do Pinheiro hoje Pinheiral RJ.

Ligações externas 
 

Militares do Brasil
Mortos em 1845
Naturais dos Açores